Il Norgesmesterskapet 2019 di calcio è stata la 114ª edizione del torneo. La competizione è iniziata il 9 marzo 2019 con il primo turno preliminare e si è conclusa l'8 dicembre con la finale. Il  era la squadra campione in carica. Il  ha conquistato il trofeo per la sesta volta nella sua storia.

Incontri

Turni di qualificazione

Primo turno di qualificazione

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|9 marzo 2019

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|14 marzo 2019

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|16 marzo 2019

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|17 marzo 2019

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|18 marzo 2019

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|19 marzo 2019

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|20 marzo 2019

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|21 marzo 2019

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|22 marzo 2019

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|23 marzo 2019

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|24 marzo 2019

Secondo turno di qualificazione

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|29 marzo 2019

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|30 marzo 2019

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|31 marzo 2019

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|1º aprile 2019

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|2 aprile 2019

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|3 aprile 2019

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|4 aprile 2019

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|5 aprile 2019

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|6 aprile 2019

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|7 aprile 2019

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|8 aprile 2019

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|9 aprile 2019

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|12 aprile 2019

Primo turno

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|30 aprile 2019

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|1º maggio 2019

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|2 maggio 2019

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|8 maggio 2019

Secondo turno

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|21 maggio 2019

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|22 maggio 2019

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|23 maggio 2019

Terzo turno

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|19 giugno 2019

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|20 giugno 2019

Ottavi di finale

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|26 giugno 2019

Quarti di finale

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|25 settembre 2019

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|26 settembre 2019

Semifinali

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|30 ottobre 2019

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|31 ottobre 2019

Finale

Note

Collegamenti esterni

Calcio nel 2019
Edizioni della Coppa di Norvegia